Riccardo Garrone (1926-2016) – attore, regista e doppiatore italiano
 Riccardo Garrone (1936-2013) – imprenditore e dirigente sportivo italiano